Herne (Alemanha), cidade
 Westfalia Herne, clube alemão de futebol
 Herne (Bélgica), município

Ver também
 

Desambiguações de topônimos